Jaryszów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Jaryszów, un village dans la voïvodie de Lubusz.
 Jaryszów, un village dans la voïvodie d'Opole.